Bachelorette (englisch für „Junggesellin“) steht für:

 Bachelorette (Lied) der isländischen Musikerin Björk (1997)
 Die Bachelorette, Fernsehshow von RTL (ab 2004)
 Die Bachelorette (Schweiz), Fernsehshow von 3 Plus TV (ab 2015)
 Die Hochzeit unserer dicksten Freundin, original Bachelorette, US-amerikanischer Film von Leslye Headland (2012)

Siehe auch:
 Bachelorette Party (Hen Night: vorehelicher US-Hochzeitsbrauch)
 Bachelor (Begriffsklärung)